Страни́ца (от слова сторона) — любая из двух сторон листа бумаги (обычно в книге, журнале, газете или тетради). Страницы обычно объединены (переплёт) и пронумерованы (пагинация).

Производные 
 Машинописная страница — единица измерения объёма текста, весьма распространённая в докомпьютерную эпоху. Один авторский лист составляет примерно 22—23 машинописных страницы.

 Страница — определённый этап, период в развитии чего-либо (образно представляемого в виде книги).

В информатике 
 Веб-страница — гипертекстовый документ в Интернете.

 Страницы в технологии управления памятью ЭВМ — блоки фиксированного размера, на которые делится как физическая, так и виртуальная память, причём выделение памяти и передача данных между диском и оперативной памятью осуществляется целыми страницами.

 Кодовая страница — таблица, сопоставляющая каждому значению байта некоторый символ. Используется для представления в электронном виде текстов на естественном языке.

Примечания